Ефес — стародавнє грецьке місто, тепер на територій Туреччини.
 Ефес — руків'я шпаги, шаблі, палаша.
 «Ефес» — марка турецького пива.